Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 11 и 13 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в прыжке в высоту являлся Дерек Друэн из Канады. Он не защищал свой титул из-за травмы ахиллова сухожилия.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,31 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 11 августа 2017 года. В сектор вышли 27 участников. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Эрик Кинард из США сделал один неудачный прыжок на начальной высоте, после чего снялся с соревнований из-за травмы.

Финал 

Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин состоялись 13 августа 2017 года. Главным фаворитом финала считался катарец Мутаз Эсса Баршим, которому принадлежали семь из восьми лучших результатов мирового сезона. Он взял все высоты до 2,35 м включительно с первой попытки, обеспечив себе уверенную победу. Баршим, который с 2013 года в каждом летнем сезоне прыгал на 2,40 м и выше, имеющий личный рекорд 2,43 м (выше за всю историю прыгал только рекордсмен мира Хавьер Сотомайор), впервые выиграл главный старт сезона. До этого его лучшим достижением были серебряные медали чемпионата мира 2013 года и Олимпийских игр 2016 года. Борьбу прыгуну из Катара смог навязать только 20-летний россиянин Данил Лысенко, выступавший в качестве нейтрального атлета. Он пробовал взять высоту 2,35 м, что на 1 см выше его личного рекорда, но попытки были безуспешными. Тем не менее, на первом взрослом старте в карьере Лысенко выиграл серебряную медаль. Всего лишь в третий раз в истории чемпионатов мира для бронзы хватило попытки на 2,29 м — Маджид Газаль из Сирии с этим результатом замкнул тройку призёров.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки